

Cinema 
Momo – film di Johannes Schaaf, tratto dal romanzo omonimo
Momo alla conquista del tempo – film d'animazione di Enzo D'Alò
Una lettera per Momo (H. Okiura, 2011) – film d'animazione giapponese
Un figlio all'improvviso (Momo) – film del 2017 diretto da Vincent Lobelle e Sébastien Thiery

Cucina 
Momo – piatto tipico nepalese e tibetano

Geografia 
Momo – comune della provincia di Novara
Dipartimento di Momo – dipartimento della Regione del Nordovest, Camerun

Letteratura 
Momo – romanzo di Michael Ende
 Momo – manga di Mayu Sakai

Musica 
Momo – cantautrice italiana
Momo – gruppo di musicisti originari del Marocco e basati a Londra, Regno Unito. Formato da Lahcen Lahbib (voce, percussioni), Farid Nania (liuto, voce e percussioni) e Tahar Idrissi (sintir, voce e percussioni)
Momo – album musicale del cantautore italiano Angelo Branduardi
Momo – audiorivista di poesia sonora
Momo alla conquista del tempo – album di Gianna Nannini, colonna sonora del film di D'Alò

Persone 
Momo – calciatore spagnolo
Alessandro Momo – attore italiano
Giuseppe Momo – ingegnere e architetto italiano

Altro 
 Momo – figura della mitologia greca
 MOMO – azienda di design italiana, produttrice di accessori e parti per automobili
 Momo – detto anche bigfoot, sasquatch, o piedone, è una leggendaria creatura scimmiesca che dovrebbe vivere nelle foreste dell'America Settentrionale.
 Momo – catena di sant'Antonio diffusa in Spagna e successivamente in tutto il mondo nel 2018.
  – cacciatorpediniere classe Matsu della Marina imperiale giapponese
 Momo – serie animata tedesca del 2003

Note